Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Robert Lutz e Stan Smith 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)

 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (quarti di finale)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1978